Hans Brentel ist der Name folgender Personen:

* Hans Brentel (Maler) (1532–1614), schwäbischer Kartenmaler
 Hans Brentel der Jüngere (1578–1626), schwäbischer Kartenmaler und Musikant
 Hans Friedrich Brentel (1602–1636), elsässischer Miniaturmaler und Zeichner
 Hans Friedrich Brentel (II.), (um 1606–1636), ostfränkischer Maler und Münzeisenschneider